Název Sedlice má více sídel:
 Sedlice (okres Strakonice) (Sedlice u Blatné) – město v okrese Strakonice
 Sedlice (okres Pelhřimov) (Sedlice u Želivi) – obec v okrese Pelhřimov
 Sedlice (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Sedlice (okres Prešov) – obec na Slovensku v okrese Prešov
 Sedlice (Keblov) – ves, část obce Keblov v okrese Benešov
 Sedlice (Praskačka) (Sedlice u Hradce Králové) – ves, část obce Praskačka v okrese Hradec Králové
 Sedlice (Přídolí) – ves, část obce Přídolí v okrese Český Krumlov
 Sedlice (Zahořany) (Sedlice u Domažlic) – ves, část obce Zahořany v okrese Domažlice

Slovo Sedlice je také součástí názvů:
 Nové Sedlice – obec v okrese Opava

Sedlice je také starší název vsi Sedlec v okrese Plzeň-sever

Externí odkazy